Marbach kan syfta på:

Schweiz 

 Marbach, Luzern, ort, 
 Marbach, Sankt Gallen, ort och kommun,

Tyskland 

 Marbach am Neckar – kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Marbach, Marburg – stadsdel i Marburg, Hessen, Regierungsbezirk Gießen,

Österrike 

 Marbach an der Donau, Niederösterreich, Politischer Bezirk Melk,